

Arte 
 Him  – opera di Maurizio Cattelan del 2001

Cinema 
 HIM  – film del 1984
 Him  – film porno-gay del 1974 su un prete eccitato sessualmente da Gesù. Tutte le copie sembrano essere andate ormai perdute.

Televisione 

 HIM  – miniserie televisiva inglese del 2016 diretta da Andy De Emmony e sceneggiata da Paula Milne

Codici 
 him – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua himachali

Musica 
 HIM  – gruppo musicale rock finlandese
 HiM  – gruppo musicale experimental dub statunitense
 Him  – singolo di Rupert Holmes del 1980, dall'album Partners in Crime
 Him  – singolo di Sarah Brightman del 1983
 Him  – album di Michael Sweet del 2006

Sigle 
 Her/His Imperial Majesty  – Sua maestà imperiale

Note